Подольховка  — топоним в Белоруссии:
 Подольховка — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Подольховка — деревня в Лидском районе Гродненской области.